Diese Liste gibt einen Überblick über die politischen Parteien in Norwegen. Dort besteht ein Mehrparteiensystem.

Im Storting vertretene Parteien 
Folgende Parteien sind im norwegischen Nationalparlament Storting vertreten.

Weitere Parteien

Parteien in Fylkestingen 
Folgende Parteien sind nicht im Storting, jedoch nach der Wahl 2019 in mindestens einem Fylkesting vertreten.

Parteien im Sameting 
Folgende Parteien sind nicht im Storting, jedoch nach der Wahl 2021 im norwegischen Sameting vertreten.

Weitere Parteien

Einzelnachweise 

Norwegen
!